Reichsflagge ist die Bezeichnung für

das Reichsbanner des Heiligen Römischen Reiches
die deutschen Flaggen zwischen 1871 und 1922 sowie zwischen 1933 und 1945, siehe Schwarz-Weiß-Rot
Wehrverband Reichsflagge, eine paramilitärische Vereinigung in der Weimarer Republik

Siehe auch:

Flagge Deutschlands, ein Überblick